Центральное благочиние:

 Центральное благочиние — округ Архангельской епархии.
 Центральное благочиние — округ Биробиджанской епархии.
 Центральное благочиние — округ Благовещенской епархии.
 Центральное благочиние — округ Ванинской епархии.
 Центральное благочиние — округ Витебской епархии.
 Центральное благочиние — округ Владивостокской епархии.
 Центральное благочиние — округ Вологодской епархии.
 Центральное благочиние — округ Воронежской епархии.
 Центральное благочиние — округ Искитимской епархии.
 Центральное благочиние — округ Ишимской епархии.
 Центральное благочиние — округ Курганской епархии.
 Центральное благочиние — округ Курской епархии.
 Центральное благочиние — округ Московской епархии.
 Центральное благочиние — округ Нижнетагильской епархии.
 Центральное благочиние — округ Петрозаводской епархии.
 Центральное благочиние — округ Рязанской епархии.
 Центральное благочиние — округ Саранской епархии.
 Центральное благочиние — округ Саратовской епархии.
 Центральное благочиние — округ Санкт-Петербургской епархии.
 Центральное благочиние — округ Тираспольской и Дубоссарской епархии.
 Центральное благочиние — округ Томской епархии.
 Центральное благочиние — округ Тульской епархии.
 Центральное благочиние — округ Челябинской епархии.
 Центральное благочиние — округ Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
 Центральное благочиние — округ Якутской епархии.